Сапиро — еврейская фамилия (диалектный вариант фамилии Шапиро).
 Сапиро, Арон Леланд (1884—1959) — американский общественный и кооперативный деятель, юрист.
 Сапиро, Бенуа — французский галерист и коллекционер искусства.
 Сапиро, Евгений Саулович (род. 1934) — советский и российский политик, учёный-экономист, доктор экономических наук, почётный профессор Пермского университета.
 Сапиро, Жизель (род. 1965) — французский социолог.